Il doppio maschile dell'Odlum Brown Vancouver Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Kevin Anderson e Rik De Voest erano i detentori del titolo, ma solo de Voest ha partecipato quest'anno

de Voest ha fatto coppia con Bobby Reynolds, ma ha perso nei quarti di finale contro Colin Fleming e Ken Skupski.

Treat Conrad Huey e Dominic Inglot hanno battuto in finale Ryan Harrison e Jesse Levine 6–4, 7–5.

Teste di serie 

 Jordan Kerr /  Michael Kohlmann (primo turno)
 Colin Fleming /  Ken Skupski (semifinali)

 Eric Butorac /  Jean-Julien Rojer (primo turno) 
 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (primo turno)

Tabellone

Note 
 
 

Odlum Brown Vancouver Open 2010